Борбас — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Борбас — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Борбас — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.